Painted Faces peut faire référence à :
 Painted Faces, film d'Albert S. Rogell ;
 Painted Faces, film hongkongais réalisé par Alex Law.